Лига́рд () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Кондом. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32212.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 95 км северо-западнее Тулузы, в 45 км к западу от Оша.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 227 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 139 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 98 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 98 активных жителей работали 85 человек (44 мужчины и 41 женщина), безработных было 13 (8 мужчин и 5 женщин). Среди 41 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Кампеньо (XVIII век). Исторический памятник с 2013 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер